Openbaar vervoer:
Derde klas - een (voormalige) openbaarvervoerklasse
Sport in Nederland:
Derde klasse (Nederlands amateurvoetbal) - een amateursportniveau
Derde klasse hockey - een hockeyniveau
Sport in België:
Derde klasse (korfbal)
Derde klasse (krachtbal)
Derde klasse (voetbal België) - een topsportniveau
Derde klasse (vrouwenvoetbal België)
Derde klasse basketbal heren (België) - het twee na hoogste niveau in het Belgische betaalde basketbal